Степан-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

Республика Саха (Якутия) 
 Степан-Кюеле — озеро, на левом берегу протоки Малая Туматская в дельте р. Лена, координаты 73°13' с. ш. 126°04' в. д.
 Степан-Кюеле — озеро, междуречье р. Тут-Балыктах и р. Илин-Сыалах, на Яно-Индигирской низменности, координаты 70°53' с. ш. 141°10' в. д.
 Степан-Кюеле — озеро, северо-восточнее устья р. Мэнкэрэ, координаты 68°05' с. ш. 123°36' в. д.
 Степан-Кюеле — озеро, между р. Огоннёр-Юряге и р. Улахан-Бягей, координаты 68°41' с. ш. 123°30' в. д.
 Степан-Кюеле — озеро, в правобережье р. Илин-Юрях, координаты 68°44' с. ш. 150°32' в. д.

См. также 
 Степан-Кюель — озеро, в левобережье р. Алазея, , координаты 68°14' с. ш. 150°34' в. д.

Примечания